Die 19. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden 1992 in Nantes und damit zum zweiten Mal nach Paris 1963 in Frankreich statt. Der Zerfall der Sowjetunion und Jugoslawiens ließ die Anzahl der teilnehmenden Nationen sprunghaft ansteigen. Erstmals nahmen Russland, Belarus, die Ukraine, Estland, Lettland, Slowenien und Kroatien an den Wettkämpfen teil. Nach der deutschen Wiedervereinigung trat von nun an nur noch ein deutsches Team an.

1992 wurde die Ukraine erfolgreichste Nation, aber auch die belarussische Mannschaft konnte bei ihrer ersten Teilnahme durch eine Goldmedaille auf sich aufmerksam machen. Eine Premiere gab es auch für Frankreich: Zum ersten Mal ging eine Medaille an die französische Riege.

Teilnehmer

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel 

Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung 1992
Sportveranstaltung in Nantes
Frauenturnwettkampf
Turnen (Frankreich)